iemand die een bericht overbrengt (een koerier of bode).
 boodschapper (islam) (rasul), een profeet die openbaringen en/of wetten van God brengt.
 Boodschapper (verhaal), een sciencefictionverhaal van Bob van Laerhoven